Tóth Kálmán (1831–1881) költő, drámaíró, újságíró, politikus
 Tóth Kálmán (1853–1880) piarista szerzetes és tanár
 Tóth Kálmán (1883–1966) kanonok
 Tóth Kálmán (1884–1945) bíró, ítélőtáblai elnök 
 Tóth Kálmán (1899) építész
 Tóth Kálmán (1904–1956) szlovákiai magyar református lelkész
 Tóth Kálmán (1906–1997) debreceni református lelkész-tanár
 Tóth Kálmán (1907–1985) író
 Tóth Kálmán (1910–1962) bibliográfus
 Tóth Kálmán (1917–2009) református lelkész, teológus
 Tóth Kálmán (1932–1986) kémikus
 Tóth Kálmán (1944) olimpiai ezüstérmes labdarúgó, sportgyúró

Hasonló nevűek
 Csomasz Tóth Kálmán (1902–1988) református lelkész, teológiai tanár, zenetörténész, himnológus, kandidátus
 Könyves Tóth Kálmán (egyértelműsítő lap)

Jegyzetek